Pietrek ist der Familienname folgender Personen:

 Anja-Nadin Pietrek (* 1979), deutsche Volleyballspielerin
 Kira Pietrek (* 1983), polnische Dichterin, Illustratorin und Grafikerin
 Winfried Pietrek (* 1932), deutscher katholischer Priester und Publizist